CLJ – Centralna Liga Juniorów
 CLJ – CLJ Records